{| class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:1em;"
|bgcolor="#efefef" colspan="2" style="margin-left:5px;" align="center"| VII Afrikaanse Spelen
|-
| Deelnemende landen
| 53
|-
| Deelnemende atleten
| 6000
|-
| Evenementen
| 18 sporten
|-
| Openingsceremonie
| 10 september, 1999
|-
| Sluitingsceremonie
| 19 september, 1999
|-
| Officiële opening door
| ---
|-
| Atleten eed
| ---
|-
| Jury eed
| ---
|-
| Olympische fakkel
| ---
|-
| Stadion
| ---
|}

De zevende Afrikaanse Spelen''' werden gehouden van 10 september 1999 tot 19 september 1999, in Johannesburg, Zuid-Afrika. 53 landen namen deel aan deze Spelen.

Zuid-Afrika wilde met deze Spelen de FIFA onder de indruk brengen van hun organisatie aangezien ze het Wereldkampioenschap voetbal 2006 naar daar wilden halen.

Ook deze editie van de Spelen waren er weer een aantal typische problemen: 600 kinderen liepen een voedselvergiftiging op na het eten van een lunch tijdens de voorbereiding van de openingsceremonie, stakende arbeiders, het Nigeriaanse vrouwenhockeyteam dat zich terugtrok en een vechtpartij aan het einde van de basketbalmatch Egypte-Angola waren toch wel wat minder mooie punten aan de organisatie van deze Spelen. Juan Antonio Samaranch verklaarde aan het einde van de Spelen echter wel dat deze Spelen bewezen hadden dat Zuid-Afrika grote evenementen kan organiseren.

Sporten

Medaillespiegel 

Multisportevenement in 1999
Sportevenement in Johannesburg
 1999